Марсії-е-Драсі, Марсії́-е-Драсі́ (фр. Marcilly-et-Dracy) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення — 99 осіб (2011).
 Драсі, Драсі́ (фр. Dracy) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна.
 Драсі-ле-Фор, Драсі́-ле-Фор (фр. Dracy-le-Fort) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.
 Драсі-ле-Куш, Драсі́-ле-Куш (фр. Dracy-lès-Couches) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.
 Драсі-Сен-Лу, Драсі́-Сен-Лу (фр. Dracy-Saint-Loup) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.